Списак градова